Andelfingen (gemeente), de Zwitserse gemeente Andelfingen.
 Andelfingen (district), het Zwitserse district Andelfingen.